— японский футболист. Выступал за национальную сборную (1961—1971). Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Мехико (1968). Его отец  — первый президент Nissan Motor Company в США

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Мицубиси Моторс», к которому присоединился в 1963 году после окончания университета Кэйо. Через два года клуб вошел в созданную японскую футбольную лигу, в 1969 году стал чемпионом, а в 1971 году выиграл Кубок Императора. Катаяма завершил карьеру в 1972 году, сыграв в 107 матчах и забив 3 гола. На протяжении пяти лет (1966—1970) его включали в символическую сборную чемпионата.

Карьера в сборной 
2 августа 1961 года, когда Катаяма еще учился в университете, он дебютировал за сборную Японии против Малайзии. После этого он регулярно вызывался в национальную команду и в 1964 году выступил на Олимпийских играх в Токио, сыграв все матчи на турнире. Через четыре года в составе команды завоевал бронзовые медали летних Олимпийских игр в Мехико (1968). Кроме того Катаяма играл на Азиатских играх, отборочных матчах к чемпионату мира 1970 года и в матчах квалификации на Летние Олимпийские игры 1972. Последним матчем за национальную сборную стала встреча с Южной Кореей, которая стала его 38-й игрой за сборную.

В 2007 году Катаяма был введен в .

Достижения

Командные 
«Мицубиси Моторс»
 Чемпион Первого Дивизиона Японской футбольной лиги: 1969
 Обладатель Кубка Императора: 1971

Международные 
Сборная Японии
 Олимпийских игр: 1968

Личные 
 Символическая сборная Первого Дивизиона Японской футбольной лиги: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970
 Зал славы японского футбола

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 Japan Football Association

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»